Bonita (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Bonita (Californië)
Bonita (Louisiana)
Tierra Bonita